Georges Danton (1759–1794) – jeden z organizatorów i przywódców rewolucji francuskiej 1789
 Danton – film fabularny w reż. Andrzeja Wajdy